Тиридат може да се отнася до няколко царе на Велика Армения от династията на Аршакидите:

 Тиридат I
 Тиридат II
 Тиридат III

 Тиридат – арменски архитект от 10 век